Дюпо́н () — прізвище французького походження від слова  (міст). Відомі носії:

 Андре Дюпон (;  1949) — канадський хокеїст.
 Артур Дюпон (;  1985) — французький актор кіно та телебачення.
 Джон Дюпон (; 1938—2010) — американський бізнесмен і філантроп, член відомого роду Дюпон (DuPont).
 Евальд Андре Дюпон (; 1942) — німецький кінорежисер і сценарист, один з піонерів німецького кіно.
 Жозеф Дюпон (; 1838—1899) — бельгійський диригент, скрипаль, композитор й музичний педагог
 Огюст Дюпон (; 1827—1890) — бельгійський композитор і піаніст.
 Патрік Дюпон (; 1959—2021) — французький танцівник, кіноактор та педагог.
 П'єр Дюпон (; 1821—1870) — французький поет-пісняр.
 П'єр Дюпон (; 1885—1953) — люксембурзький політик і державний діяч.

Див. також 
 DuPont () — американська хімічна корпорація.

Посилання 
 
Французькі прізвища